Blackjack, francia kártyával játszható kártyajáték
 Blackjack (film), amerikai akciófilm (1998)
 Tu–160 bombázó NATO-kódja